Amalgama dental, material de restauració utilitzat en odontologia, que resulta de l'aliatge del mercuri amb altres metalls
 Compàs d'amalgama, terme usat quan s'usen diversos compassos en música 
 Amalgama (química), en química és una dissolució que té com a dissolvent el mercuri 
 Amalgama (recurs literari), recurs literari que consisteix a ajuntar paraules.